

Biografia 
Nasce a Roma da genitori napoletani che, dopo pochi anni dalla sua nascita, ritornano a Napoli. Lì vive tutta la sua adolescenza. Nel 1991 si trasferisce a Castiglione Cosentino per frequentare il DAMS Contemporaneamente inizia la sua formazione artistica presso il Teatro dell'Acquario di Cosenza facendo parte, negli anni successivi, della compagnia diretta da Massimo Costabile.  Nel 1995 ritorna a Napoli e decide di proseguire la sua formazione di attore presso l'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli diretta da Tato Russo, dove si diploma.
Già dopo il primo anno viene inserito negli spettacoli prodotti dal Teatro Bellini e proprio in quel periodo studia il metodo Strasberg con Francesca De Sapio e Vito Vinci, con i quali nascerà una collaborazione artistica importante. Nella sua lunga carriera teatrale è diretto, tra gli altri, da Tato Russo, Livio Galassi, Giuseppe Pambieri, Beppe Navello, Massimo Costabile, Giuliana De Sio. Affronta il musical, la tragedia greca, autori come William Shakespeare, Eduardo De Filippo, Aldo Nicolaj, Annibale Ruccello, così come testi contemporanei.
 
Nel 2001 il regista Francesco Patierno lo sceglie come protagonista di Pater familias, film che ottiene un buon riscontro. Da quel momento inizia a lavorare nel cinema, principalmente, d'autore, venendo diretto da registi quali Lucio Gaudino, Pupi Avati, Antonietta De Lillo, Peter Del Monte, Marco Risi e Alessandro Piva. Acquisisce poi una maggiore popolarità lavorando in diverse fiction per la televisione.

Nel 2005 consegue la laurea con una tesi su Aldo Nicolaj che conosce e frequenta, mettendo in scena alcune sue opere.

A partire dal 2012 partecipa come cantautore a diversi concorsi nazionali: Premio Mia Martini, Contursi Festival, Premio Valentina Giovagnini, Festival Una voce per Pithecusae,

Teatro 
 Viaggio nella città di Isaura, regia di Francesco Lorenzo Gigliotti (1992)
 Una famiglia molto unita di Aldo Nicolaj, regia di Massimo Costabile (1993)
 Pericolosamente di Eduardo De Filippo, regia di Massimo Costabile (1993)
 Uomo e galantuomo di Eduardo De Filippo, regia di Massimo Costabile (1994)
 Sik-Sik, l'artefice magico di Eduardo De Filippo, regia di Massimo Costabile (1994)
 Amicizia di Eduardo De Filippo, regia di Massimo Costabile (1994)
 Gli uccelli, regia di Lucio Allocca (1995)
 Masaniello - Il Musical di Tato Russo, regia di Tato Russo (1996)
 La Dama di Chez Maxim's di Georges Feydeau, regia di Livio Galassi (1997)
 Caligola di Albert Camus, regia di Livio Galassi (1997)
 Viva Diego - Il Musical di Tato Russo, regia di Tato Russo (1997)
 L'altro di Aldo Nicolaj, regia di Massimo Costabile (1999)
 Gianburrasca, regia di Lucio Allocca (1999)
 Oh! Calcutta! - Il Musical, regia di Tato Russo (1999)
 Edipo re, regia di Giuseppe Pambieri (2000)
 Medea di Euripide, regia di Massimo Costabile (2000)
 Il costruttore Solness di Henrik Ibsen, regia di Beppe Navello (2001)
 Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, regia di Tato Russo (2002)
 Il ritratto di Dorian Gray - Il Musical, regia Tato Russo (2003)
 Notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello, regia di Enrico Maria Lamanna (2004)
 Emigranti, regia di Massimo Costabile (2006)
 The Laramie Project, regia di Enrico Maria Lamanna (2007)
 Ti abbraccio nel buio, regia di Camilla Cuparo (2008)
 Luigi Sturzo - Le tre malebestie, regia di Dario De Luca (2008)
 Ecuba, regia di Massimo Costabile (2008)
 Luparella di Enzo Moscato, regia di Francesco Menconi (2009)
 La grande cena di Camilla Cuparo, regia di Camilla Cuparo (2009)
 La ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde, regia di Gisella Secreti (2009)
 La guerra spiegata ai poveri di Ennio Flaiano, regia di Francesco Frangipane (2010)
 RealityOpera, regia Marco Carniti (2011)
 Dignità autonome di prostituzione, regia di Luciano Melchionna (2012)
 Uccidete le madri, scritto e diretto da Camilla Cuparo (2013)
 Stoccolma, regia di Marco Calvani (2013)
 Processo alla strega Matteuccia, regia di Enrico Maria Lamanna (2014)
 Notturno di donna con ospiti, regia di Enrico Maria Lamanna (2014)

Cinema 
 Pater familias, regia di Francesco Patierno (2003)
 Il cuore altrove, regia di Pupi Avati (2003)
 Segui le ombre, regia di Lucio Gaudino (2004)
 Il resto di niente, regia di Antonietta De Lillo (2004)
 Sandra Kristoff, regia di Vito Vinci (2005)
 Una notte, regia di Toni D'Angelo (2007)
 Le cose in te nascoste, regia di Vito Vinci (2008)
 La misura del confine, regia di Andrea Papini (2011)
 Happy Days Motel, regia di Francesca Staasch (2013)
 Nessuno mi pettina bene come il vento, regia di Peter Del Monte (2014)
 Milionari, regia di Alessandro Piva (2014)
 Terra, regia di Antonio di Trapani e Marco de Angelis (2015)

Cortometraggi 
 www.maresca.it, regia di Gianluca Gargano
 Unconventional Toys, regia di Matteo Rovere
 Stato di grazia, regia di Valerio Esposito 
 Gioco di società, regia di Giulio La Monica
 La ricerca del colore, regia di Andrea Papini
 Il riporto, regia di Andrea Papini
 L'altro da me, regia di Andrea Papini

Fiction TV 
 Donne sbagliate, regia di Monica Vullo (2006)
 Distretto di Polizia 11, regia di Alberto Ferrari (2011)
 Un posto al sole, registi vari (2011)
 Rex 5, regia di Andrea Costantini (2011)
 I bastardi di Pizzofalcone - seconda serie, regia di Alessandro D'Alatri - episodio 2x01 (2018)

Riconoscimenti 
 Premio Napoli Cultural classic – Miglior attore (2000 e 2002)
 Premio della critica al Contursi festival (Mario Luzzatto Fegiz 2013)
 Premio della critica e Ischia nel mondo al festival Una voce per pithecusae (2013)

Collegamenti esterni